HMS Queen je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Queen (1225) 
 HMS Queen (1673) 
 HMS Queen (1769) 
 HMS Queen (1839) 
 HMS Queen (1902) 
 HMS Queen (D19) 

Queen